С червено са отбелязани неуспешните стартове

Външни препратки 
 Енциклопедия „Космонавтика“ А.Железняков. Хроника на усвояването на космоса

1960
1962 година